rola – wierzchnia warstwa gleby, na którą działają narzędzia rolnicze

Herby szlacheckie 

 Rola – polski herb szlachecki

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 40 
 Rola – część miasta Libiąż
 Rola – część miasta Rabka-Zdrój

Kultura i sztuka 
 Rola (sztuka) – tekst, postać w utworze, wcielenie aktorskie 
 Polskie Nagrody Filmowe – najlepsza drugoplanowa rola kobieca
 Polskie Nagrody Filmowe – najlepsza drugoplanowa rola męska
 Polskie Nagrody Filmowe – najlepsza główna rola kobieca
 Polskie Nagrody Filmowe – najlepsza główna rola męska

Zadanie do spełnienia 
 Rola społeczna
 Rola informacyjna
 Role płciowe
 Role grupowe
 Role w zespole
 rola (informatyka)
 Role-based access control
 Rola herbowa – forma herbarza

Nazwisko lub przydomek 
 Jarosław Rola – polski psycholog
 Michał Rola-Żymierski
 Stanisław Rola-Arciszewski
 Marcin Rola
 Rola – pseudonim Stefana Rodaka

Tytuły czasopism 
 Rola – tygodnik wydawany w Warszawie (1881-1912)
 Rola – tygodnik/dwutygodnik wydawany w Krakowie (1907-1914 i 1926-1939)

Inne 
 Rola (rejon szarogrodzki) – wieś na Ukrainie

Zobacz też 
 Nowa Rola, Czarna Rola, Wielka Rola, Role
 grunty rolne, gospodarstwo rolne, rolnik